Waverley is de naam van verschillende plaatsen en wijken. Ook in onder meer de Schotse transportwereld en in de sport komt men deze naam tegen. Meestal gaat de naam terug op de gelijknamige roman van de Schotse schrijver Sir Walter Scott.


Literatuur
Waverley (roman), een historische roman van Sir Walter Scott;
De Waverley Novels, de serie waarvan Waverley de eerste was;
De Waverley Overture, een werk van Hector Berlioz, geïnspireerd door Scotts roman;

Plaatsen

Australië
Glen Waverley (Melbourne), een wijk van Melbourne;
Mount Waverley (Melbourne), een wijk van Melbourne;
Waverley (New South Wales), een wijk van Sydney;
Waverley (LGA), een local government area in Sydney;
Waverley (Tasmanië), een wijk van Launceston;
Waverley (West-Australië), een spookdorp in West-Australië - ook Siberia genoemd.

Canada
Waverley (Nova Scotia), een voormalig dorp, nu onderdeel van de Halifax Regional Municipality;
Waverley Park (Thunder Bay), een park in Thunder Bay, Ontario.

Nieuw-Zeeland
Waverley (Otago), een wijk van Dunedin;
Waverley (Taranaki), a een stadje in Taranaki.

Verenigd Koninkrijk
Waverley (Rotherham), een deel van Rotherham;
Waverley (Surrey), een plaats en district in Engeland, vernoemd naar Waverley Abbey.

Verenigde Staten
Waverley (Marriottsville), een historisch gebouw in Marriottsville, Maryland;
Waverley (Morgantown), een historisch gebouw in Morgantown, Maryland;
Waverley (Belmont), een wijk van Belmont, Massachusetts;
Waverley (West Point), een historisch gebouw in West Point, Mississippi,

Transport
Station Edinburgh Waverley, het belangrijkste treinstation van Edinburgh, Schotland;
Waverley Line, een deels buiten gebruik gestelde spoorlijn tussen Edinburgh en Carlisle;
GWR Waverley Class, een type stoomlocomotief van de Great Western Railway;
Glen Waverley railway line, een stadsspoorlijn in Melbourne, Australië;
PS Waverley, een stoomschip;
Pope-Waverley, een automerk;
Waverley (Birmingham), een Brits historisch motorfietsmerk;
Waverley (Jefferson), een Amerikaans historisch motorfietsmerk.

Sport
Waverley Park, een sportstadion in Melbourne, momenteel buiten gebruik, voorheen gebruikt bij Australian rules football;
Waverley Rugby Club, rugbyteam uit Waverley, New South Wales;
Waverley Cricket Club, een cricketteam uit Surrey/Hants.

Zie ook
Waverly (doorverwijspagina)